Der Genesis GV80 ist das erste Sport Utility Vehicle der zur Hyundai Motor Company gehörenden Automarke Genesis. Es ist über dem Genesis GV70 positioniert.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf ein SUV der Marke präsentierte Genesis 2017 mit dem GV80 Concept. Die Serienversion wurde schließlich im Januar 2020 vorgestellt und kam kurz darauf in Südkorea in den Handel. Auf Grund der COVID-19-Pandemie und damit verbundener Produktionsausfälle wurde in Nordamerika die für Sommer 2020 geplante Markteinführung in den Herbst verschoben. Auch die für Ende 2020 geplante Markteinführung in Europa wurde aus diesem Grund verzögert. Sie erfolgte schließlich im Sommer 2021.

Sicherheit 
Im Mai 2021 wurde das SUV vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen. Beim Schutz von Kinderinsassen, beim Seitenaufprallschutz und bei den Assistenzsystemen wurde die volle Punktzahl erreicht.

Technische Daten 
Neben zwei Ottomotoren steht für den GV80 auch ein Dieselmotor zur Verfügung. Serienmäßig hat das SUV Hinterradantrieb und fünf Sitzplätze, gegen Aufpreis sind Allradantrieb und sieben Sitzplätze erhältlich.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im Jahr 2021 wurden 83 Genesis GV80 in Deutschland neu zugelassen.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi